Montagnana peut se référer à :

Toponyme 
 Montagnana, ville italienne de la province de Padoue ;
 , équipe de football basé à Montagnana ;
 , frazione de la commune de Marliana, dans la province de Pistoia.

Patronyme 
 Antonio Montagnana (avant 1710-après 1750), chanteur italien ;
 Domenico Montagnana (1686-1750), luthier italien ;
 Jacopo da Montagnana (1440/1450-1499), peintre italien ;
  (1897-1960), homme politique et syndicaliste italien ;
 Rita Montagnana (1895-1979), femme politique italienne.

Homonymie de patronyme